Snowshoe Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Snowshoe Lake, Frontenac County, sjö i Ontario, 
 Snowshoe Lake, Algonquin Provincial Park, sjö i Nipissing District, Ontario, 
 Snowshoe Lake, Temagami, sjö i Nipissing District, Ontario, 
 Snowshoe Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 
 Snowshoe Lake, Kenora District, sjö i Ontario och Manitoba, 
 Snowshoe Lake, Renfrew County, sjö i Ontario, 
 Snowshoe Lake (Cripple Creek),  sjö i Parry Sound District, Ontario,  
 Snowshoe Lake (Magnetawan River),  sjö i Parry Sound District, Ontario, 
 Snowshoe Lake (Kimikong River), sjö i Parry Sound District, Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar